Il doppio maschile dell'Internazionali BNL d'Italia 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Bob e Mike Bryan erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti nei quarti di finale da Andy Roddick e Mardy Fish.

Andy Roddick si è dovuto ritirare per un infortunio alla spalla e il titolo è andato alla coppia americana formata da John Isner e Sam Querrey.

Teste di serie 
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un Bye per il secondo turno.

  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
  Maks Mirny /  Daniel Nestor (secondo turno)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (secondo turno)
  Jürgen Melzer /  Aisam-ul-Haq Qureshi

  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (secondo turno)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (quarti di finale)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
  Wesley Moodie /  Dick Norman (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 2011
ATP World Tour 2011